Грушківська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Грушківська волость — Чигиринського повіту Київської губернії;
 Грушківська волость — Ушицького повіту Подільської губернії.